

Geografia 
 Canada
 Hague – città del Saskatchewan
 Francia
 La Hague – regione del Cotentin
 Paesi Bassi
 Hague o The Hague – nome inglese dell'Aja
 Stati Uniti d'America
 Hague – città della Contea di Emmons, Dakota del Nord
 Hague – città della Contea di Warren, New York

Persone 
 Adam Hague (1997) – astista britannico
 Albert Hague (1920-2001) – attore e compositore tedesco naturalizzato statunitense
 Stephen Hague (1960) – produttore discografico statunitense
 Tyler Hague (1975) – astronauta statunitense
 William Hague (1961) – politico britannico